Die COVID-19-Pandemie auf Réunion ist ein Teil der weltweiten COVID-19-Pandemie, die im Dezember 2019 in China ihren Ausgang nahm und die neuartige Atemwegserkrankung COVID-19 betrifft. Auf Réunion wurde am 11. März 2020 die erste COVID-19-Infektion bekannt. Der erste Todesfall wurde am 20. Mai 2020 bekanntgegeben und am 23. Mai 2020 wurden 451 COVID-19-Infektionen gezählt, darunter waren 3 Neuinfektionen.

Lage 

Réunion ist eine Insel mit etwa 850.000 Einwohnern, die im Indischen Ozean liegt und politisch ein Übersee-Département sowie eine Region Frankreichs bildet, sie gehört zur Europäischen Union. Dieses Übersee-Département ist eine Gebietskörperschaft, die den Weisungen des jeweiligen Präsidenten Frankreichs unterstellt ist. Im Falle einer Pandemie bedeutet das derzeit (2020), dass der amtierende Präfekt von Réunion, als Vertreter des Zentralstaats Frankreichs, den Dekreten von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron Folge zu leisten hat.

Verlauf

2020 
Am 15. März verfügte Macron per Dekret einen Lockdown, die von dem Präfekten Jaques Billant umgesetzt wurde: Alle Flughäfen und Seehäfen, alle Restaurant und Bars und Schulen mussten schließen. Erlaubt wurden lediglich notwendige Besorgungen für den Lebensunterhalt.

Am 1. April folgte das Verkaufsverbot von Alkohol bis auf Weiteres nach 17:00 Uhr und alle Geschäfte und Supermärkte mussten ab dem 10. April um 19:00 Uhr schließen.

Der Lockdown wurde ab dem 11. Mai gelockert, die Geschäfte und Strände konnten wieder geöffnet werden, während Restaurants und Bars weiterhin geschlossen bleiben. Das Tragen von Nase-Mund-Masken wurde in der Öffentlichkeit zwingend vorgeschrieben. Alle einreisenden Personen, die in Réunion ankommen, müssen sich in eine 14-tägige Quarantäne begeben.

Alle Schulen auf Réunion wurden am 18. Mai wieder geöffnet.

2021 
Im Jahr 2021 wurde zwischendurch der gesundheitliche Notstand ausgerufen, es kam auch zu nächtlichen Ausgangssperren.

Statistik

Infektionen

Todesfälle

Weblinks 
 Weltgesundheitsorganisation (WHO): Coronavirus disease (COVID-2019) situation reports auf der Website www.who.int (englisch)
 Johns Hopkins CSSE: Coronavirus COVID-19 Global Cases. (englisch)
 Webseite World of Meters: Echtzeit-Daten der Corona-Virus-Pandemie (englisch)

Einzelnachweise 

Reunion
Geschichte (Réunion)